La Serie B1 2000-2001 si è svolta dal 14 ottobre 2000 al 10 giugno 2001: al torneo hanno partecipato cinquantasei squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le squadre, divise in quattro gironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular seson:
 La prima classificata di ogni girone ha acceduto al primo turno dei play-off promozione, strutturati in una finale, giocata al meglio di due vittorie su tre gare: le due vincitrici sono promosse in Serie A2.
 La seconda e la terza classificata di ogni girone e le due sconfitte al primo turno dei play-off promozione hanno acceduto al secondo turno dei play-off promozione, strutturati in quarti di finale (a cui hanno partecipato la seconda e la terza classificata di ogni girone), semifinali (a cui sono già qualificate le due sconfitte al primo turno dei play-off promozione) e finale, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare: le due vincitrici sono promosse in Serie A2.
 Le ultime quattro classificate di ogni girone sono retrocesse in Serie B2.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A 

 II

Girone B

Girone C

Girone D

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone C

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone D

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Play-off promozione

Primo turno

Tabellone

Risultati

Finale

Secondo turno

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti

Squadre promosse

Squadre retrocesse 

 II

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2000
Pallavolo nel 2001
 2000-2001